Ричард Вичге е нидерландски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 31 мача за националния отбор на Нидерландия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Нидерландски футболисти
Родени в Амстердам